Il singolare del torneo di tennis Little Rock Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Butch Walts 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (campione)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Hank Pfister (quarti di finale)
 Tom Gullikson (primo turno)

 Gene Mayer (primo turno)
 Mike Cahill (secondo turno)
 Andrew Pattison (secondo turno)
 Vladimír Zedník (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1979